Средногорие може да се отнася за:
 Средногорие - бивш град в България, обединение на градовете Златица и Пирдоп;
 Средногорие - физикогеографска област в България, част от Старопланинската зона;
 Средногорие - тектонска структурна зона на Балканския полуостров и Северен Анадол.